Осиково () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Гырмен. Находится примерно в 12 км к северу от центра села Гырмен и примерно в 67 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 524 человека, преобладающая национальность — болгары.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области